Il 23º campionato dell'America Centrale e Caraibico di pallacanestro maschile (noto anche come FIBA Centrobasket 2012) si è svolto dal 18 al 24 giugno 2012 a San Juan di Porto Rico.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finalissima

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
2012